Ісай-Бьолькьойо () — невеликий острів в Оленьоцькій затоці моря Лаптєвих.
 Спектор Ісай — український кінопродюсер, кінопрокатник 1910-х років.